Сезон 2002/2003 стал для Ливерпуля 111-м в истории клуба и 41-м подряд в Высшем дивизионе.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:29.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:9.800.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:29.000.000

Общая прибыль:9.800.000

Разница:19.200.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Англии

Лига чемпионов

Первый групповой этап

Кубок УЕФА

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Ливерпуль»
Сезоны футбольных клубов 2002/2003